Префектура Папского Дома или Папский Дом (), прежде известен как Maestro di Camera del Papa (магистр Папской палаты) — служба Римской курии. Она ответственна за Familia Pontificia, или Папскую Семью и Cappella Pontificia, или Папскую капеллу.

Функции 
Как говорится в апостольской конституции Pastor Bonus: «Префектура Папского Дома заботится о внутренней организации папского дома и контролирует все относительно поведения и обслуживания всех клириков и мирян, которые составляют папскую капеллу и семью. Эта служба верховного понтифика, и в Апостольском дворце, и когда он путешествует в Риме или по Италии.»

Это титул прелатов одного из четырёх Ватиканских дворцов и фактического главного камергера Ватикана. Его юрисдикция ограничена исключительно местами приема папы римского, и он контролирует все вопросы ежедневного личного обслуживания понтифика, типа домашних дел, Ватиканских гвардий, ходатайств об аудиенции, и т. д.

Для обычных людей наиболее важная роль префектуры — организация аудиенций у папы римского.

Еженедельная общая аудиенция папы римского обычно проходит в среду утром, и заявления на нее должны быть посланы непосредственно в префектуру Папского Дома.

Члены 
В самый широкий круг Папского Дома включают всех кардиналов и особенно палатинских кардиналов-патриархов, епископов-помощников Папского Трона, всех других епископов, которые, случается, присутствуют в курии, других высоких должностных лиц курии, князей-помощников Папского Трона, секретарей и экспертов Священных Конгрегаций, апостольских протонотариев, генералов и прокураторов религиозных орденов, консисторских адвокатов, церковных тайных камергеров, и многих других, включая монсеньоров.

Палатинские прелаты включали магистра палаты (префекта Спальной палаты), аудитора Дома и магистра Священного дворца, который был обычно доминиканцем (последний - магистр в академическом смысле, а теперь называется богословом Папского Дома, см. ниже). Участвующие тайные камергеры включали архиепископа как тайного элемозинария, секретаря княжеских бреве, секретаря Кодекса, субдатария Дома, секретаря Латинских писем и трёх участвующих тайных камергеров на еженедельной ротации. Ими были Виночерпий (который был заместителем магистра Палаты), секретарь посольств и хранитель Гардероба. Другие участвующие тайные камергеры включают ризничего Дома (августинец с 1352, в ранге архиепископа), Великого магистра Священного Апостольского Странноприимного Дома и князя Русполи, который был единственным мирянином в Дворянской тайной прихожей.

Великолепие Папского Дома несколько померкло с 1968 года, когда многие службы были упразднены или преобразованы. Оставшиеся службы включают в себя богослова Папского Дома (в настоящее время о. Войцех Гьертих из доминиканского ордена) и проповедника Папского Дома (в настоящее время о. Раньеро Канталамесса.). Про-богословом Папского Дома был Жорж Коттье, доминиканец, до папы римского Бенедикта XVI, который назначил о. Войцеха Гьертиха, доминиканца, в 2005 году.

Префектура включает папских камергеров. Другие главные службы включают мажордома Дома, или папского мажордома, который был палатинским прелатом и префектом Апостольского дворца.

Папскими гвардиями, кроме Швейцарской, были также Дворянская гвардия и Палатинская гвардия. Они были упразднены Папой римским Павлом VI в 1970 году.

Префектура управляет Апостольским дворцом, папским дворцом и виллой Барберини в городе Кастельгандольфо, содержит папские апартаменты.

Нынешним префектом Папского Дома является Георг Генсвайн, назначенный в 2012 году, чтобы заменить Джеймса Майкла Харви. Кардинал Харви, который служил при двух римских папах, был назначен архипресвитером базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. До 2005 года заместителем префекта был папский секретарь архиепископ Станислав Дзивиш, теперь кардинал и архиепископ Кракова. Личным секретарём Папы римского является монсеньор Альфред Ксереб.

Нынешние сановники Префектуры Папского дома 
 Префект: архиепископ Георг Генсвайн (с 7 декабря 2012);
 Регент: монсеньор Леонардо Сапиенца, R.C.I. (с 4 августа 2012);
 Богослов: священник Войцех Гьертих, O.P. (с 1 декабря 2005);
 Проповедник Папского Дома: кардинал Раньеро Канталамесса O.F.M.Cap. (с 1980);

 Личный секретарь Папы римского: священник Гонсало Эмилиус (с 26 января 2020);
 Второй личный секретарь Папы римского: священник Фабио Салерно (с 1 августа 2020);

 Личный врач Папы римского: профессор Роберто Бернабеи (с 24 февраля 2021);
 Личный помощник по здоровью Папы римского: Массимилиано Страппетти (с 4 августа 2022);

 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Франческо Ди Феличе (со 2 декабря 2008);
 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Леонардо Сапиенца R.C.I. (с 9 февраля 2013);
 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Франко Пива (с 18 июня 2015);
 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Уильям В. Миллеа (со 2 июля 2018);
 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Чезаре Бургацци (с 12 сентября 2022);
 Апостольский протонотарий de numero: монсеньор Брайан Эдвин Ферме (с 8 ноября 2022);
 Апостольский протонотарий de numero: прелат-секретарь Совета экономики, монсеньор Паоло Лука Брайда (с 22 декабря 2022).

Список Префектов Папского Дома (бывшие название «Maestro di Camera»)

Магистры Папской Палаты 
...
 Джакомо Филиппо Нини
 Эмилио Бонавентура Альтьери (24 января 1667 — 29 ноября 1669);
 Карло Массимо 
 Алессандро Крешенци
 Антонио Пиньятелли дель Растрелло (29 мая 1675 — 1 сентября 1681);
 Бальдассаре Ченчи старший (28 августа 1691 — 11 ноября 1697);
...
 Просперо Колонна ди Шарра (1740—1743);
 Винченцо Мальвецци Бонфьоли (1743—1753);
 Антонио Эрба-Одескальки (1758 —1759);
 Джованни Баттиста Реццонико (1761—1766);
 Шипионе Боргезе (1766—1771);
 вакантно (1771—1775); 
 Гвидо Кальканьини (1775—1776);
 Винченцо Мария Альтьери (1776—1780);
 Ромоальдо Браски-Онести (1780—1786);
 Филиппо Ланчеллотти (1786—1794);
 Марино Карафа ди Бельведере (21 февраля 1794 — 19 августа 1800);
 Джованни Галларати Скотти (19 августа 1800 — 23 февраля 1801);
 вакантно (1801—1807); 
 Бенедетто Наро (30 декабря 1807 — 8 марта 1816);
 Агостино Риварола (8 марта 1816 — 1 октября 1817);
 Антонио Мария Фрозини (1 октября 1817 — 10 марта 1823);
 Бенедетто Барберини (1823—1828);
 Доменико Де Симоне (1828—1830);
 Луиджи Дель Драго (1828—1831);
 Франческо Мария Пандольфи Альберичи (1831—1832);
 Костантино Патрици Наро (1832—1836);
 Адриано Фиески (1836—1838);
 Франческо Саверио Массимо (1838—1842);
 Франческо Медичи ди Оттаяно (1842—1847);
 Карло Луиджи Морикини (1847—1848);
 Джакомо Антонелли (1848—1856);
 Эдоардо Борромео (1856—1868);
 Бартоломео Пакка младший (1868—1875);
 Франческо Риччи Параччани (1875—1876);
 Джованни Симеони (1876—1878);
 Алессандро Франки (1878);
 Лоренцо Нина (1878—1880);
 вакантно (1880—1882); 
 Аугусто Теодоли (1882—1886);
 Луиджи Макки (1886—1889);
 Фулько Луиджи Руффо-Шилла (1889—1891);
 Франческо Салезио делла Вольпе (1891—1901);
 Оттавио Каджано де Ацеведо, Оттавио (1901—1905);
 Гаэтано Бислети (1905—1911);
 Витторио Амедео Рануцци де Бьянки (1911—1914);
 Пьетро Гаспарри (1914—1918);
 Джованни Таччи Порчелли (1918—1921);
 Камилло Качча Доминиони (16 июня 1921 — 16 декабря 1935);
 вакантно (1935—1950); 
 Федерико Калори ди Виньяле (20 декабря 1950 — 29 октября 1958);
 Марио Назалли Рокка ди Корнелиано (29 октября 1958 — 15 августа 1967);

Префекты Папского Дома 
 Марио Назалли Рокка ди Корнелиано (15 августа 1967 — 9 апреля 1969);
 Жак-Поль Мартен (9 апреля 1969 — 18 декабря 1986);
 Дино Мондуцци (18 декабря 1986 — 7 февраля 1998);
 Джеймс Харви (7 февраля 1998 — 23 ноября 2012);
 Георг Генсвайн (7 декабря 2012 — по настоящее время).

Бывшие посты 
Сюда также относятся тайные камергеры Меча и Плаща (миряне, традиционно державшие наследственные посты):

 Маршал Святой Римской Церкви и Священного Конклава (князья Киджи);
 Великий магистр Священного Апостолического Странноприимного Дома или генерал-квартирмейстер Священных Дворцов (князья Русполи). Он был также в Дворянской Тайной Прихожей;
 Наследственный Генерал-квартирмейстер или Foriere Maggiore (маркизы Саккетти, маркизы Кастель Романо);
 Шталмейстер или наследственный суперинтендант ступеней Дворцов, Cavallerizzo Maggiore (маркизы Серлупи Крешенци);
 Генеральный почтмейстер, Великий магистр Папской Почты или наследственный суперинтендант почт (князья Массимо, князья и господин Арсоли, герцоги Антиколи Коррадо);
 Предъявитель Золотой Розы, или Хранитель Золотой Розы предназначенной для членов королевских домов (не наследственный) с 1895;
 Секретарь Посольств (не наследственный, он был также в Дворянской Тайной Прихожей) с 1948;
 Капитан-командир, лейтенанты и полковник Папской Дворянской гвардии (не наследственные).

Практические и церемониальные функции этих должностей были отменены папой римским Павлом VI в его motu proprio Pontificalis Domus. Эти титулы теперь вполне почетны (хотя все ещё наследственные и остается в пределах их соответствующих семей).

См. также 
 Наследственные чины Римской курии

Примечания

Ссылки 
 Giga-Catholic Information 

Римская курия
Папский двор